Heinrich Kilger ist der Name folgender Personen:

* Heinrich Kilger der Ältere (1881–1965), deutscher Bierbrauer, Gewerkschafter und Politiker (SPD)
 Heinrich Kilger der Jüngere (1907–1970), deutscher Bühnenbildner